Фессия () — род травянистых растений семейства , распространённый на Кавказе, в Западной (северный Иран), Средней и Южной Азии (Афганистан и северо-запад Индии).

Ботаническое описание

Таксономия 
,  38(1): 100 (1998).

Род назван в честь австрийского философа, антрополога, психолога и писателя Бернарда Хайндля (, род. 1947, название образовано от прозвища).

Иногда род рассматривается как секция в составе рода Пролеска [].

Виды 
Род включает 13 видов:

Примечания

Литература 
 

Гиацинтовые
Флора Кавказа
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей